Urd puede referirse a:
 URD es una unión de ligas de fútbol de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Urd (antiguo nórdico: Urðr) es una de las tres Nornas (destinos) en la mitología nórdica.
 Urd es una personaje de la serie de manga y anime ¡Oh, Mi Diosa!
 URD es el acrónimo de User Requeriments Document (Documento de Requerimientos del Usuario) en ingeniería de software.
 Urd es un tipo de frijol (Vigna mungo) empleado en los dal de la cocina india.
 URD es un partido político de Venezuela.
 Urd es una personaje de la serie de manga y anime Matantei Loki.
 URD es el acrónimo de Usenet Resource Downloader.